De Kamp (Berg en Dal), een buurtschap in de Nederlandse gemeente Berg en Dal
 De Kamp (Heelsum), een landgoed in het Nederlandse dorp Heelsum
De Kamp (Nieuwolda)
 De Kamp (Nijmegen), een wijk in het stadsdeel Lindenholt van de Nederlandse gemeente Nijmegen
 De Kamp (parkeergarage), een parkeergarage in de binnenstad van Haarlem

Zie ook 
 Kamp (doorverwijspagina)
 Van de Kamp (doorverwijspagina)